Por amor puede referirse a las siguientes telenovelas:
 Por amor, telenovela argentina emitida en 1987.
 Por amor, telenovela brasileña escrita por Manoel Carlos en 1998.
 Por amor, telenovela colombiana producida por Fox Telecolombia en 2006.
 Por amor, telenovela mexicana producida por Televisa en 1981.

Además, en música, puede hacer referencia a:
 Por amor, canción escrita por el compositor dominicano Rafael Solano. 
 Por amor, canción de la cantante mexicana Thalía. 
 Por amor/Cuando vuelvas, doble sencillo del cantautor español José Luis Perales.